Вла́хи, вала́хи, воло́хи () — романоязычные жители Центральной Европы и на Балканах.

Этнонимы 
 Влахи (волохи, валахи) — романоязычные жители Балканского полуострова, а также европейское название вообще романоязычных народов в Средние века.
 Влахи — устаревшее название всех романских народов в период приблизительно с X по XIX века.
 Влахи (, , ) — эндоэтноним одной из национальных этнических групп Сербии.
 Мавровлахи (, , ,  — «чёрные влахи», вероятно калька с  в перен. смысле «северные влахи») — экзоэтноним морлахов, практически исчезнувших этнографических групп восточно-романского происхождения, занимавших горные регионы на западе Балканского полуострова
 Влахи цыгане () — эндоэтноним одной из малых этнических групп цыган, сформировавшаяся на территории Румынии.
  (от  — «чёрные влахи») — один из экзоэтнонимов румын среди болгар.
 Влахи — субэтнические группы славянских народов, имеющих валашское (романское) происхождение:
 Влахи — субэтническая группа хорватов в Австрии;
  — субэтническая группа силезцев в Чехии и Польше.

Ойконимы 
 Влахи () — село в Благоевградской области Болгарии
 Влахи () — деревня и муниципалитет в районе Липтовски-Микулаш Жилинского края Словакии
 Спишске-Влахи () — город в районе Спишска-Нова-Вес Прешовского края Словакии

См. также 
 Валлах
 Волохи (значения)
 Влохи (значения)

Примечания